Piavon – frazione del comune di Oderzo, in Provincia di Treviso.
 Piavon – canale che dà nome alla suddetta località.